Vanderbilt (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Vanderbilt (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Vanderbilt (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Vanderbilt (familie), een prominente en zeer rijke familie in de geschiedenis van de Verenigde Staten
 Vanderbilt University, een particuliere universiteit in Nashville, Tennessee